Я́ков Фак (; ) — хорватский биатлонист, выступающий за Словению. До сезона 2010/11 выступал за Хорватию. Двукратный чемпион мира и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2012 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года и чемпионатов мира по биатлону 2009 и 2013 годов.

Спортивная карьера 
В биатлоне с 2001 года, тренировался у Роберта Петровича. В том же году стал членом национальной сборной Хорватии. Впервые принял участие в международном турнире год спустя на юниорском чемпионате мира в Риднау, где его лучшим результатом стало 64-е место в спринте. Постепенно выступления Фака улучшались, и в 2008 на молодёжном чемпионате мира он попал в десятку.

С 2006 года выступает в Кубке мира. В первой гонке в рамках этого турнира в Хохфильцене занял 107-е место. Долгое время его высшим достижением была 47-я позиция, завоеванная в индивидуальной гонке в Поклюке в 2007 году. Позже участвовал в чемпионате мира, где в спринте стал 78-м, а в индивидуальной гонке - 93-м.

В сезоне 2008/09 случился прорыв в карьере Якова. В первой гонке он стал 47-м, однако уже в индивидуальной завоевал свои первые очки, заняв 38-е место. На третьем этапе кубка в Хохфильцене финишировал 16-м.

Чемпионат мира по биатлону 2009 
Несмотря на успехи на этапах Кубка, выступление Фака на чемпионате мира стало настоящим сюрпризом. В первой же гонке он улучшил своё личное достижение, заняв 14-е место, но в пасьюте опустился на 25-ю позицию. Самой удивительной стала индивидуальная гонка на 20 км, по итогам которой Яков выиграл бронзовую медаль. Идеальная стрельба могла бы принести биатлонисту золото, но после одного промаха хорвату было трудно бороться за подиум. Тем не менее, он вырвал бронзу у Симона Фуркада, опередив того меньше чем на секунду. Яков Фак стал первым хорватом, ставшим медалистом чемпионата мира по биатлону.

Олимпийские игры 2010 
После успеха на чемпионате мира ожидания болельщиков были высоки, однако выступления Фака на этапах Кубка их не оправдывали. Свои первые очки он завоевал лишь 23 января 2010, финишировав 24-м в Антхольце, и был практически забыт фанатами. Тем не менее, на Олимпиаде Яков вновь сотворил сенсацию и стал бронзовым призёром в спринтерской гонке.

Смена гражданства 
В июле 2010 года в словенской прессе появилась информация о том, что Яков Фак будет представлять эту страну на международном уровне. 19 ноября о смене гражданства было объявлено официально, а пять дней спустя спортсмен получил новый паспорт, а вместе с ним и возможность выступать за Словению.

Травма 
После этапов Кубка мира 2010/11 в США, проходивших при очень низких температурах, у Фака было диагностировано обморожение указательного пальца третьей степени. Существовала вероятность ампутации, что, естественно, означало бы завершение карьеры. Якову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в России, чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

Чемпионат мира 2012 
В 2012 году Яков Фак впервые участвовал в гонках чемпионата мира под флагом Словении. Вместе с Андреа Мали, Теей Грегорин и Клеменом Бауэром он стал серебряным призёром в смешанной эстафете. Несмотря на то, что словенцы пересекли финишную черту на 8,2 секунды раньше норвежцев, с тех сняли несколько секунд из-за мишени, не закрывшейся после точного выстрела Оле-Эйнара Бьорндалена. Таким образом команда Фака опустилась на второе место. Пару дней спустя Яков победил в индивидуальной гонке на 20 км, принеся первую золотую медаль для своей страны в истории.

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Кубок мира 
{| class="standard collapsible" width="100%"
!Результаты выступлений на Кубке мира
|-
|

|-
|
Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ — спортсмен финишировал, но дисквалифицирован
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
— — спортсмен не участвовал в этой гонке
отм — гонка отменена из-за погодных условий
|}

 2006—2007 — очков не набирал
 2007—2008 — очков не набирал
 2008—2009 — 44-е место (164 очка)
 2009—2010 — 38-е место (209 очков)
 2010—2011 — 24-е место (375 очков)
 2011—2012 — 17-е место (545 очков)
 2012—2013 — 4-е место (709 очков)
 2013—2014 — 12-е место (492 очка)
 2014—2015 — 3-е место (883 очка)
 2015—2016 — 34-е место (238 очков)
 2016—2017 — очков не набирал
2017—2018 — 6-е место (609 очков)
2018—2019 — 26-е место (328 очков)
2019—2020 — 14-е место (467 очков)
2020—2021 — 11-е место (693 очка)

Примечания 

Биатлонисты Словении
Биатлонисты Хорватии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года